Das Pontins Professional 1975 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1974/75. Es war die zweite Ausgabe des Turniers in Pontins’ Ferienpark in Prestatyn an der Nordküste von Wales. Stattgefunden hat das Turnier im Mai 1975 nach der Weltmeisterschaft.

Das Finale war eine Neuauflage des Finals von 1974 zwischen dem Waliser Ray Reardon und dem Engländer John Spencer. War das Ergebnis im Vorjahr noch knapp gewesen, so siegte der amtierende Weltmeister Reardon diesmal deutlich mit 10:4 und verteidigte erfolgreich seinen Titel.

Preisgeld 
Gespielt wurde wie im Vorjahr um 1.000 £, die der Turniersieger als Preisgeld bekam.

Finalrunde 
Das Teilnehmerfeld blieb fast unverändert, nur der Australier Eddie Charlton wurde durch Dennis Taylor aus Nordirland ersetzt. In drei Runden wurde im Ausscheidungsverfahren ein Sieger ermittelt.

Century-Breaks 
Das einzige Break von über 100 Punkten gelang dem Zweitplatzierten John Spencer im Finale.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1975
1975